Гонса́ло Пине́да Ре́йес (; 19 октября 1982, Мехико)) — мексиканский футболист, полузащитник, известный по выступлениям за клубы «УНАМ Пумас», «Чивас де Гвадалахара» и «Сиэтл Саундерс». В настоящее время — главный тренер клуба MLS «Атланта Юнайтед».

Карьера

Клубная 
5 марта 2014 года Пинеда, на тот момент свободный агент, не имевший игровой практики на протяжении десяти месяцев, был подписан клубом MLS «Сиэтл Саундерс». Он дебютировал в MLS 16 марта в матче против «Торонто», выйдя на замену вместо получившего травму Брэда Эванса на 29-й минуте. 24 мая 2014 года в матче против «Ванкувер Уайткэпс» он забил свой первый гол за «Саундерс». 7 января 2016 года Пинеда объявил о завершении игровой карьеры и о намерении стать тренером.

Международная 
Гонсало принимал участие в летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. На турнире он сыграл 2 матча.

В сборной он дебютировал 8 сентября 2004 года в отборочном матче на чемпионат мира против Тринидад и Тобаго. 17 июля 2005 года в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ 2005 со сборной Колумбии Пинеда забил свой первый и последний гол за сборную. В 2005 году на Кубке конфедераций Пинеда провёл 5 матчей. Мексиканцы заняли четвёртое место. Через год на чемпионате мира в Германии Гонсало сыграл 4 матча. Последним турниром где он сыграл был Кубок Америки 2007.

Всего за национальную сборную Гонсало Пинеда с 2004 по 2008 год провёл 45 матчей и забил один гол.

Тренерская 
В январе 2017 года Пинеда вернулся в «Сиэтл Саундерс», войдя в тренерский штаб Брайана Шмецера в качестве помощника.

12 августа 2021 года Пинеда был назначен главным тренером клуба «Атланта Юнайтед».

Достижения 
  «УНАМ Пумас»
 Чемпион Мексики (2): 2004 (Клаусура), 2004 (Апертура)
 Обладатель Кубка Сантьяго Бернабеу: 2004

  «Гвадалахара»
 Чемпион Мексики: 2006 (Апертура)

  «Сиэтл Саундерс»
 Обладатель Открытого кубка США: 2014
 Победитель регулярного сезона MLS: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 . 
 
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Атланта Юнайтед»